Клеберг:

 Клеберг, Клотильда — французская пианистка еврейского происхождения.
 Клеберг — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.